

Pessoas 

 Romanos

 Pancrácio de Roma — santo romano do  e IV
 Pancrácio (procônsul) — oficial romano do  e IV
 Pancrácio (sofista) — sofista romano do 
 Pancrácio de Antioquia — senador romano do 
 Pancrácio (prefeito urbano) — oficial romano do 
 Pancrácio (homem ilustre) — bizantino do 

 Dinastia Bagratúnio/Bagrationi

  — chefe da família no 
   — príncipe da Armênia
   — rei da Geórgia
   — rei da Geórgia

Outros 

 Pancrácio — luta grega
 São Pancrácio (título cardinalício) — título católico

Desambiguações de antropônimos